«Theater of Dimensions» — сьомий студійний альбом німецького симфо-метал гурту Xandria. Реліз відбувся 27 січня 2017 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Діана ван Гірсберген — жіночий вокал
 Марко Хойбаум — гітари, клавіші
 Філіп Рестемайер — гітари
 Стівен Вуссов — бас-гітара
 Геріт Ламм — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Xandria
Альбоми Napalm Records
Альбоми симфонічного металу
Альбоми павер-металу
Альбоми прогресивного металу
Альбоми фольк-металу